Ferenc Pusztai – calciatore ungherese
 Ildikó Pusztai – ex schermitrice ungherese
 László Pusztai – calciatore ungherese
 Petra Pusztai – cestista ungherese